Les Macrostomorpha sont un super-ordre de vers plats.

Liste des ordres 
 Macrostomida Karling, 1940
 Haplopharyngida Karling, 1974

Vision phylogénétique

Références 
 Doe, 1986 : Ultrastructure of the copulatory organ of Haplopharynx quadristimulus and its phylogenetic significance (Plathelminthes, Haplopharyngidae). Zoomorphology 106 pp. 163-173.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.7 '' Base de données

Liens externes 

 
 
 

Macrostomorpha